Gallacher ist der Familienname folgender Personen:

 Brian Gallacher (* 1958), schottischer Fußballspieler

 Hughie Gallacher (1903–1957), schottischer Fußballspieler
 Jim Gallacher (* 1951), schottischer Fußballspieler
 John Gallacher (1920–2004), britischer Genossenschafter und Politiker
 Kevin Gallacher (* 1966), schottischer Fußballspieler
 Kirsty Gallacher (* 1976), britische Fernsehmoderatorin und Model

 Paul Gallacher (* 1979), schottischer Fußballspieler
 Scott Gallacher (* 1989), schottischer Fußballspieler
 Tommy Gallacher (1922–2001), schottischer Fußballspieler
 William Gallacher (1881–1965), schottischer Gewerkschaftsfunktionär und Kommunist

Siehe auch:
 Gallagher